Greenfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greenfield Township (Craighead County, Arkansas)
 Greenfield Township (Monroe County, Arkansas)
 Greenfield Township (Poinsett County, Arkansas)
 Greenfield Township (Illinois)
 Greenfield Township (LaGrange County, Indiana)
 Greenfield Township (Orange County, Indiana)
 Greenfield Township (Adair County, Iowa)
 Greenfield Township (Calhoun County, Iowa)
 Greenfield Township (Jones County, Iowa)
 Greenfield Township (Warren County, Iowa)
 Greenfield Township (Kansas)
 Greenfield Township (Michigan)
 Greenfield Township (Minnesota)
 Greenfield Township (Griggs County, North Dakota)
 Greenfield Township (Traill County, North Dakota)
 Greenfield Township (Fairfield County, Ohio)
 Greenfield Township (Gallia County, Ohio)
 Greenfield Township (Huron County, Ohio)
 Greenfield Township (Blair County, Pennsylvania)
 Greenfield Township (Erie County, Pennsylvania)
 Greenfield Township (Lackawanna County, Pennsylvania)
 Greenfield Township (South Dakota)